Козлець — село, община Хасково, Хасковська область, Болгарія
 Козлець — село, Бабушкінський район, Вологодська область, Росія